Prvenstvo Hrvatske u vaterpolu za žene za 2004. godinu je osvojila "Bura" iz Splita. 

Prvenstvo je igrano kao turnir, održan u rujnu 2004. u Zagrebu, a sudjelovala su četiri kluba.

Ljestvica

Rezultati

Izvori 
 "Hrvatski športski almanah 2004/2005.", ISSN 1330-2523, str. 721 
 zvk-gusar.hr, Natjecanja, wayback arhiva od 28. studenog 2007. 
 zvkprimorje.weebly.com, POVIJEST ŽENSKOG VATERPOLA U HRVATSKOJ, pristupljeno 2. studenog 2018.

Vanjske poveznice 
 Hrvatski vaterpolski savez

2004